Формулой Гаусса называются некоторые формулы, названные в честь немецкого математика Карла Гаусса:

Формула Гаусса — выражение для гауссовой кривизны поверхности в трёхмерном римановом пространстве через главные кривизны и секционную кривизну.
 Формула Гаусса — Бонне связывает эйлерову характеристику поверхности с её гауссовой кривизной и геодезической кривизной её границы.
 Обобщённая формула Гаусса — Бонне — обобщение формулы Гаусса — Бонне на высшие размерности.
 Интерполяционная формула Гаусса для интерполяции функции, где в качестве узлов интерполяции используются ближайшие к точке интерполирования узлы.
 Формула численного интегрирования Гаусса — метод численного интегрирования Гаусса.
 Квадратурная формула Гаусса — Лагерра — улучшение формулы численного интегрирования Гаусса.
 Формула площади Гаусса для определения площади многоугольника.
 Формула Гаусса — Остроградского выражает поток векторного поля через замкнутую поверхность.
 Алгоритм Гаусса вычисления даты Пасхи
 Формулами Гаусса иногда называют формулы Деламбра в сферической тригонометрии.

См. также 
 Список объектов, названных в честь Гаусса